Лучшие синглы США 2011 года — список синглов, опубликованный журналом Billboard на основе анализа данных музыкальных хит-парадов за 2011 год. Итоговый список 2011 года был опубликован 8 декабря, в него вошли данные о песнях, находившихся в чартах с 4 декабря 2010 по 26 ноября 2011 года. Первое место занимает певица Адель с песней «Rolling in the Deep», возглавлявшей хит-парад Billboard Hot 100 семь недель подряд.

См. также 
 2011 год в музыке
 Лучшие альбомы США 2011 года
 Список синглов № 1 в США в 2011 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2011 году
 Список хитов альтернативного рока № 1 2011 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов № 1 2011 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2011 года

Примечания

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 2011-2012 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 2011 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2011 год в музыке США